Бахтеев — фамилия; имеет женскую форму Бахтеева.
 Бахтеев, Александр Алексеевич (более известен как Бехтеев; 1795—1849) — камергер, действительный статский советник, радомский гражданский губернатор, мемуарист.
 Бахтеев, Фатих Хафизович (1905—1982) — советский ботаник, селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Бахтеева 
 Бахтеева, Татьяна Дмитриевна (род. 1953) — доктор медицинских наук, генеральный директор ДОКТМО.

См. также 
 Бахтеево — деревня в Раменском муниципальном районе Московской области.